Velopark puede referirse a:

Velódromo de Londres, un velódromo del Reino Unido; o
Velopark de Nova Santa Rita, un complejo deportivo de Brasil.